294 км, 294-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 294 км — недействующий остановочный пункт, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 070357
 
 294 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 603220
 294 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 817634

Украина 
 294 км — разъезд, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 410815
 294 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 448215